Sorti ima više značenja:
 Sorti (Bergamo)
 Sorti (Vareze)